Ме́ган Кейт Гейл (; род. , Перт, Западная Австралия, Австралия) — австралийская ,  и модельер.

Биография 
Меган Кейт Гейл родилась 7 августа 1975 года в Перте (провинция Западная Австралия, Австралия) в семье англичанина и маори-полинезийки. У Меган есть два старших брата. По состоянию на октябрь 2003 года она проживает в Лугано (кантон Тичино, Швейцария).

Карьера 
В 18-летнем возрасте Меган победила на конкурсе красоты в родном Перте. В 1999 году после нескольких лет работы моделью Гейл была принята для съёмки итальянских рекламных роликов в «Omnitel», где она работала до 2006 года.

Начиная с 1999 года Меган также снимается в кино и является модельером. В 2012 году была номинирована на премию «Astra Awards» в категории «Любимая личность — женщина».

Личная жизнь 
С января 2011 года Гейл встречается с футболистом , от которого у неё есть двое детей— сын Ривер Алан Томас Хэмпсон (род. 13.05.2014) и дочь Рози Мэй Ди Хэмпсон (род. 27.09.2017). В мае 2016 года у неё случился выкидыш на восьмой неделе беременности.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Меган Гейл
 

Модельеры Австралии